Børre peut faire référence à :

  (1974- ), musicien norvégien,
 Børre Falkum-Hansen (1919–2006), sportif norvégien,
  (1936- ), écrivain norvégien,
  (1937-2014), personnalité norvégienne,
 Fred Børre Lundberg (1969- ), skieur norvégien,
 Børre Næss (1982- ), skieur norvégien,
  (1944- ), sportif et homme politique norvégien,
  (1949- ), personnalité politique norvégienne,
 Børre Sæthre (1967- ), artiste norvégien,
 Odd Børre Sørensen (1939-2023), chanteur norvégien,
  (1985- ), footballeur norvégien.

Voir aussi